La Hockey World League femminile 2012-2014 è la prima edizione del torneo organizzato dalla International Hockey Federation. Il torneo è iniziato il 17 agosto 2012 e si è concluso l'8 dicembre 2013. I  hanno vinto il trofeo.

Squadre partecipanti 

Alla prima fase

Alla seconda fase

Alla terza fase

Prima fase

Torneo 1 
Giocato a Praga (Repubblica Ceca) dal 14 al 19 agosto 2012.

Torneo 2 
Giocato ad Accra (Ghana) dal 7 al 9 settembre 2012.

Torneo 3 
Giocato a Kuantan (Malaysia) dal 14 al 16 settembre 2012.

Torneo 4 
Giocato a Vienna (Austria) dal 18 al 23 settembre 2012.

Torneo 5 
Giocato a Port of Spain (Trinidad e Tobago) dall'11 al 17 novembre 2012.

Torneo 6 
Giocato a Suva (Figi) dall'8 al 13 dicembre 2012.

Seconda fase

Torneo 1 
Giocato a Città del Capo (Sudafrica) dal 21 al 27 gennaio 2013.

Torneo 2 
Giocato a Nuova Delhi (India) dal 18 al 24 febbraio 2013.

Torneo 3 
Giocato a Valencia (Spagna) dal 25 febbraio al 3 marzo 2013.

Torneo 4 
Giocato a Rio de Janeiro (Brasile) dal 4 al 10 marzo 2013.

Semifinali

Rotterdam 
Giocato dal 13 al 22 giugno 2013.

Gruppo A

Gruppo B

Secondo turno

Classifica

Londra 
Giocato dal 22 al 30 giugno 2013.

Gruppo A

Gruppo B

Secondo turno

Classifica

Fase finale 
Giocata a San Miguel de Tucumán (Argentina) dal 30 novembre all'8 dicembre 2013.

Gruppo A

Gruppo B

Secondo turno

Classifica

Voci correlate 
 Hockey World League maschile 2012-2014

Collegamenti esterni 
 

Hockey World League
Sport nel 2012
Sport nel 2013